Les Pitheciinae sont une sous-famille de singes du Nouveau Monde (les Platyrrhiniens) de la famille des Pitheciidae. Ils regroupent les sakis (genres Chiropotes et Pithecia) et les ouakaris (genre Cacajao).

Arbre phylogénétique

Liste des espèces 
Selon  :

Notes et références

Voir aussi

Références taxonomiques 
 
 
 
 
 

Sous-famille de primates (nom scientifique)